Physignathus peut désigner :

 le Dragon d'eau, du genre biologique Physignathus de la famille des Agamidae ;
 le nom du roi des grenouilles (« Maxigoître ») dans l'épopée comique grecque Batrachomyomachia.